Termenul „Poiana Mare” se poate referi la:

Localități în România
Poiana Mare, Dolj, sat din comuna Poiana Mare, județul Dolj.
Poiana Mare, Olt, sat din comuna Morunglav, județul Olt.
Poiana Mare, Prahova, sat din comuna Bătrâni, județul Prahova.